Met de Aramese gemeenschap in België (Aramees: ܐܪܡܝܐ ܒܒܠܫܩܐ) (ook wel Aramese Belgen) worden Belgen van Aramese origine aangeduid. Het grootste deel van de Arameeërs kwamen in de jaren 1980 als politieke vluchtelingen vanuit de regio Tur Abdin, Bohtan en Hakkari naar België, door oplopende conflicten tussen de Turkse overheid en de Koerdische PKK.

Bekende Arameeërs in België
 Sanharib Malki Sabah (1984), voetballer

Zie ook 
 Arameeërs
 Arameeërs in Nederland

Migratiegroep in België
Arameeërs